Borkenflechte ist der deutsche Name für die 
Impetigo contagiosa, eine bakterielle Hautkrankheit vorwiegend bei Neugeborenen und Kindern
Rindertrichophytie, eine Hautpilzerkrankung bei Rindern